Az 11 136-os számú mellékút egy körülbelül 13 kilométer hosszú közút Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegység nyugati részén. Fő iránya körülbelül a féltávig északkeleti, onnét tovább északi.

Nyomvonala 
Szomód területén ágazik ki az 1-es főútból. Első szakaszán kelet-délkeleti irányban halad, néhány száz méternyi hosszban Tata közigazgatási területén húzódik, majd északkeletnek fordul és visszalép Szomód területére. Elhalad egy kisebb, névtelen vízfolyás és az Árendás-patak fölött, majd hamarosan beér Szomód központjába. A falut elhagyva egy kisebb szakaszon keletnek fordul, majd ismét északkeleti irányt vesz fel, közben átlép Dunaszentmiklós területére. Ez utóbbi falu központján is végighalad, ezután északi irányba fordul, és nagyjából ezt az irányt követi egészen addig, amíg, már Neszmély területén bele nem torkollik a 10-es főútba. Közben még elhalad a Hilltop Neszmély borászat központi telephelye mellett, utolsó méterein pedig keresztezi az Esztergom–Almásfüzitő-vasútvonalat.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 7,540 kilométer (neszmélyi szakaszát az oldal, 2022-es állapot szerint csak önkormányzati útként tünteti fel, így azt nem is számítja hozzá a hosszához).

Források 
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 , lekérdezés ideje: 2022. szeptember 4.

11136
Tata
Neszmély
Gerecse